FC Red Star Zürich is een Zwitserse voetbalclub uit Zürich.

Geschiedenis
Red Star speelde nooit op het hoogste niveau en stond altijd in de schaduw van de grotere clubs Grasshopper-Club, FC Zürich, Young Fellows en de Blue Stars. De club speelde twee seizoenen in de Nationalliga B (tweede klasse), in 1946/47 en 1983/84 maar moest beide keren meteen terug naar de derde klasse.

In 1999 maakte de derdeklasser wel furore in de Schweizer Cup door FC Chiasso, FC Yverdon-Sport en FC Lugano uit te schakelen om dan in de halve finale een 0-7 pandoering te krijgen van de Grasshoppers.

Resultaten

Externe links
 Officiële website

Zürich
Sportclub in Zürich